Ányos est prénom hongrois masculin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom 
 Ányos Jedlik, (1800-1895) inventeur, ingénieur, physicien hongrois.

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin